Бефус () — латышская фамилия. 

Известные носители:
 Бефус, Артур Сергеевич (род. 1989) — российский и латвийский хоккеист с мячом, полузащитник латвийской сборной.
 Бефус, Янис Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист с мячом, полузащитник сборной России, чемпион мира.